Ненад Поповић се може односити на:

 Ненад Поповић, српски политичар;
 Ненад Поповић (фудбалер), српски фудбалер.